Le nom flamand Cooreman provient du moyen néerlandais cornman (de corn ou koren: blé ou autre céréale et man:homme) : négociant de céréales.

Déclinaison

Lorsqu'il se décline sans -n- et/ou avec -eu- au lieu de -oo-, il peut être dérivé de keurmeester: fonctionnaire chargé d'évaluer la teneur en métal noble.
 
Le nom peut se décliner :
avec ou sans le suffixe génitif -s
avec -oo-, -o-, -oe-, -eu-
avec K- ou C- initial
avec la partie -man comme -mann (allemand) ou -menne
avec ou sans le -n de koren (voir plus haut)

Variantes
Cooreman, Cooremans, Coreman, Coremans, Coorman, Corman
Cormann, Cormanne, Cormant
Korenman, Kornmann, Korman, Kormann
Koreman, Koremans, Kooreman, Kooremans
Koriman
Correman, Corremans, Korremans
Coeremans
Ceurremans, Keuremans
Keuremenne, Keuremennen
Kurman, Kurmann

Patronyme

Gérard Cooreman, homme politique belge. 
Léonie Cooreman (alias Annie Cordy), chanteuse et actrice belge.

Voir aussi
 
Patronyme néerlandais
Patronyme flamand